On parle de versions pour indiquer différents états, différentes variantes d'un objet :
 différentes personnes peuvent présenter des versions différentes d'un même fait ;
 en linguistique :
 en philologie, il peut s'agir de brouillons, de manuscrits, ou d'éditions successives de la leçon d'un texte
 en traductologie, la version est l'exercice qui consiste à traduire un texte écrit d'une langue étrangère dans la langue maternelle (le travail inverse s'appelle le thème)
 dans le milieu culturel, la version d'une œuvre comme un film ou un livre fait référence à la langue dans laquelle il a été produit : 
 en cinématographie, on parle de version originale (VO) et de version française (VF),
 en informatique :
 la version d'un logiciel correspond à un état donné de l'évolution d'un produit logiciel à un moment donné,
 la version d'un fichier, par exemple la version dans Virtual Memory System, correspond à un état donné de l'évolution d'un fichier à un moment donné ;
 en musique, il arrive qu'une œuvre ait plusieurs versions (version instrumentale, a cappella, en direct, remix, reprise, démo...) ;
 dans le reggae, une version désigne l'instrumentale d'une chanson ou une autre version d'un riddim;
 en obstétrique, la version est un changement de position que l'accoucheur fait subir au fœtus dans l'utérus de la parturiente, quand il ne se présente pas dans une position favorable.

Version peut aussi référer à : 
 Version, un album de musique de Mark Ronson.